

Animali
 Conger – genere di pesci anguilliformi della famiglia Congridae
 Conger conger detto grongo – pesce osseo di mare

Geografia
 Conger – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Minnesota
 Ghiacciaio Conger – ghiacciaio dell'Antartide situato sulla costa di Knox

Persone
 Demitrius Conger – cestista statunitense
 Jack Conger – nuotatore statunitense
 Matthew Conger – arbitro di calcio neozelandese